Гернер (, , , , ):

 Гернер — дворянский род Курляндской губернии.
 Гернер, Карл Август (1806—1884) — актёр и театральный писатель.
 Гернер, Ларс — футбольный арбитр (Дания).
 Гернер, Селин ван (род. 1994) — нидерландская гимнастка.
 Гернер — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Гарнер

Примечания